Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1934 года прошёл 11—12 февраля в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 9 спортсменок из 2 стран, которые соревновались на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Считается неофициальным чемпионатом мира.

Результаты

Итоговое положение 

* с падением
 WR — мировой рекорд
 ns — не вышла на дистанцию

Ссылки 
  Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1934 года
1934 год в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии